Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2007 года проходил в Штутгарте (Германия) с 26 по 30 сентября. Были проведены групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужчин, женщин и мужчин не старше 23 лет. Свои вторые чемпионские титулы завоевали Паоло Беттини и Фабиан Канчеллара, в групповой и раздельной гонках соответственно.

Медальный зачёт

Призёры

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Результаты чемпионата мира на сайте UCI
 Обзор чемпионата мира на cyclingnews.com

2007
Спорт в Германии в 2007 году
2007 год в велоспорте
Сентябрь 2007 года
Международные спортивные соревнования в Штутгарте